Osoby o nazwisku Varsi :
 Diane Varsi − amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Renée Varsi − meksykańska aktorka filmowa

Inne:
 Varsi − miejscowość i gmina we Włoszech